|}
Die Bahnstrecke Margecany–Červená Skala ist eine eingleisige Eisenbahnstrecke in der Slowakei. Sie verläuft durch das Slowakische Erzgebirge sowie südöstlich der Niederen Tatra von Margecany nach Červená Skala.

Geschichte 
Ihren Ursprung hat die heutige Hauptbahn zwischen Margecany und Červená Skala in der einstigen Göllnitztalbahn. Diese führte seit 1884 als normalspurige Lokalbahn von Margecany durch das Tal des Hnilec bis Gelnica. Im Anschluss daran bestand bis 1965 noch eine meterspurige Schmalspurbahn nach Smolnícka Huta.

Mit der Gründung der Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg und der damit verbundenen Änderung der Verkehrsströme bestand ein großer Bedarf an leistungsfähigen Ost-Westverbindungen. In diesem Zusammenhang war auch eine Fortführung der Göllnitztalbahn parallel zum Slowakischen Erzgebirge nach Červená Skala geplant. Dorthin führte bereits seit 1903 eine Bahn durch das Tal des Hron. 

Anfang der 1930er Jahre begann der Bau der schwierig trassierten Verbindung, welcher sich über mehrere Jahre hinzog. 

Eröffnungsdaten
 Margecany–Gelnica (Göllnitztalbahn) * 27. Dezember 1884
 Telgárt–Červená Skala * 1. Oktober 1933
 Dobšinská Ľadová Jaskyňa–Telgárt * 28. September 1934
 Mlynky–Dobšinská Ľadová Jaskyňa * 31. Dezember 1935
 Gelnica–Mlynky * 26. Juli 1936

Streckenbeschreibung 

Sie verläuft in ost-westlicher Richtung zunächst entlang des Flusses Hnilec und dann unterhalb des Sattels Besník in das Tal der oberen Gran (Horehronie). 
Die Strecke ist landschaftlich sehr reizvoll. Sie führt über weiten Strecken durch das Slowakische Erzgebirge, berührt aber auch die Niedere Tatra.

Besonderheiten 

Der Haltepunkt Vernár (930 m) ist der höchstgelegene normalspurige Bahnhof in der Slowakei. Mit 957 m erreicht die Strecke im nahegelegenen Besník-Tunnel den höchsten Punkt einer Normalspurstrecke in der Slowakei. 

Erwähnenswert ist auch der Kreiskehrtunnel Telgárt.

Betrieb 
Es verkehren täglich mehrere Nahverkehrszüge sowie bis 2014 das Schnellzugpaar „Horehronec“. Derzeit gibt es zwei durchgehende Eilzüge Margecany–Banska Bystrica. Der Güterverkehr ist von untergeordneter Bedeutung und findet regelmäßig nur noch bis Nálepkovo statt.

Weblinks und Quellen 
 Einzelheiten über die Strecke (slowakisch)
 Kursbuchtabelle 173 gültig ab 2. März 2014

Bahnstrecke in der Slowakei